Pieve di San Michele Arcangelo a Trebiano, frazione di Arcola
 Pieve di San Michele Arcangelo a Metelliano, frazione di Cortona
 Pieve di San Michele Arcangelo a Sant'Angelo in Colle, frazione di Montalcino
 Pieve di San Michele Arcangelo a Montepertuso, frazione di Murlo
 Pieve di San Michele Arcangelo a Santarcangelo di Romagna
 Pieve di San Michele Arcangelo a Ponzano Superiore, frazione di Santo Stefano di Magra
 Pieve di San Michele Arcangelo a Corniana, frazione di Terenzo

Pagine correlate 
 Pieve di San Michele 
 Chiesa di San Michele Arcangelo